Europese weg 1
 Wandelroute E1
 E1 (telecommunicatie)
 E1-eliminatie, een chemisch eliminatiemechanisme
 E1, postcode in Londen
 E1, afkorting voor oestron